

Astronomia 
 4092 Tyr – asteroide della fascia principale

Alfabeti
 Týr – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Chimica 
 Tyr – Abbreviazione dell'α-amminoacido tirosina

Codici 
 TYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pounds Field di Tyler (Stati Uniti)
 TYR – codice vettore ICAO di Tyrolean Airways
 tyr – codice ISO 639-3 della lingua tai daeng

Fumetti 

 Tyr – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tyr – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia 
 Tyr – Tiro, città del Libano

Musica 
 Týr – gruppo musicale viking e folk metal
 Tyr – album discografico dei Black Sabbath del 1990

Mitologia 
 Týr – Dio della mitologia norrena